A Copa Rio de Profissionais de  1999 foi a 9ª edição da Copa Rio, competição organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O  venceu o  e se sagrou, pela terceira vez, campeão do torneio.

Primeira fase

Grupo A 
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||19||8||6||1||1||14||4||+10
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||17||8||5||2||1||23||6||+17
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|3
|align="left"|  ||9||8||2||3||3||8||13||-5
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|4
|align="left"| ||7||8||1||4||3||6||9||–3
|- align="center"
!5
|align="left"| ||2||8||0||2||6||5||24||–19
|-

Grupo B
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||17||8||5||2||1||10||6||+4
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||13||8||4||1||3||9||7||+2
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|3
|align="left"| ||10||8||2||4||2||7||8||-1
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|4
|align="left"|  ||8||8||2||2||4||10||9||+1
|- align="center"
!5
|align="left"| ||6||8||1||3||4||7||13||-6
|-

Grupo C
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"|  ||13||8||3||4||1||6||6||+0
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||12||8||3||3||2||10||7||+3
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|3
|align="left"| ||11||8||3||2||3||13||12||+1
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|4
|align="left"|  ||10||8||3||1||4||6||8||–2
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|5
|align="left"|  ||7||8||1||4||3||7||9||-2
|-

Grupo D
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"|  ||16||6||5||1||0||11||4||+7
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||10||6||3||1||2||13||8||+5
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|3
|align="left"| ||5||5||1||2||2||3||5||-2
|- align="center"
!4
|align="left"|  ||0||5||0||0||5||0||10||–10
|- align="center"
!5
|align="left"|   ||-||-||-||-||-||-||-||-
|-

Nota
  O  desistiu antes do início da competição.

Segunda fase

Grupo E 
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||11||6||3||2||1||5||3||+2
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||9||6||2||3||1||5||2||+3
|- align="center"
!3
|align="left"|  ||6||6||1||3||2||2||5||-3
|- align="center"
!4
|align="left"| ||5||6||1||2||3||3||5||–2
|-

Grupo F
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||12||6||4||0||2||8||6||+2
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||10||6||3||1||2||12||10||+2
|- align="center"
!3
|align="left"| ||8||6||2||2||2||15||10||+5
|- align="center"
!4
|align="left"|  ||4||6||1||1||4||6||15||-9
|-

Grupo G
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"|  ||15||6||5||0||1||8||3||+5
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||12||6||4||0||2||8||4||+4
|- align="center"
!3
|align="left"| ||4||6||1||1||4||2||6||-4
|- align="center"
!4
|align="left"| ||4||6||1||1||4||3||8||-5
|-

Grupo H
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"|  ||13||6||4||1||1||10||5||+5
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||9||6||2||3||1||10||8||+2
|- align="center"
!3
|align="left"| ||8||6||2||2||2||5||6||-1
|- align="center"
!4
|align="left"| ||2||6||0||2||4||5||11||–6
|-

Fases Finais 
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.

Final

Jogo 1

Jogo 2

Premiação

Ver também
 Copa Rio
 Copa do Brasil de Futebol

Copa Rio (estadual)